Финкенберг () — коммуна в Австрии, в федеральной земле Тироль.

Входит в состав округа Швац. .

Население

Политическая ситуация 
Бургомистр коммуны — Матиас Эберль (местный блок) по результатам выборов 2004 года.

Совет представителей коммуны () состоит из 11 мест.

 местный список: 3 места.
 местный список: 2 места.
 местный блок: 2 места.
 Партия Zukunft für Finkenberg занимает 2 места.
 Партия Pro Finkenberg занимает 2 места.

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Общины Тироля